La pompa subsea è un tipo di pompa per applicazioni sottomarine in grado di aspirare una miscela di liquido e gas dal fondo del mare e di pomparlo direttamente in superficie. È inserita all'interno di una stazione di pompaggio sottomarina ed è dimensionata per essere esercita sia come pompa (aspirando solo liquido) sia come compressore (aspirando solo gas) semplificando il layout dell'intera stazione subsea con una notevole riduzione di tempi e costi di installazione.

Pompe